Valgjärve (gemeente), een voormalige gemeente in Estland, provincie Põlvamaa
 Valgjärve (plaats), een plaats in Estland, gemeente Kanepi